Прва „А” Београдска лига у сезони 1975/1976. бројала је 14 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона, а нижа Друга Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1975/76. следећи клубови су променили ранг:	
 Трудбеник из Београда се као првопласирани тим Прве „А” Београдске лиге преселио се у Београдску зону.	
 Будућност из Добановаца и Победа из Београда као најлошије пласирани тимови Прве „А” Београдске лиге такмичење настављају у Другу Београдску лигу.
 Млади Пролетер, Београда и Братство, Крњача као првопласирани тимови Друге Београдске лиге пласирали су се у Прву „А” Београдску лигу за сезону 1976/77. годину.

Клубови и локација тимова Прве „А” Београдске лиге

Резултати по колима

Табела

Референце

Спољашње везе	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Сезона 1975/76. у југословенском фудбалу